Die Handelsmarke Traugott Simon Kölsch, wie auch verschiedene andere mit Traugott Simon beginnende Biermarken, hält der Getränkegroßhändler Trinkgut.

Bier und Brauerei 
Das Kölsch wird im Gegensatz zu Pils und Altbier, die auch als Fassbier erhältlich sind, lediglich als Flaschenbier angeboten. Es kam 2007 auf den Markt.

Es ist ein Vollbier mit 4,8 % Alkoholgehalt. Es wird nach dem deutschen Reinheitsgebot für Bier von 1516 von der Kölsch-Brauerei Sünner an der Kalker Hauptstraße in Köln-Kalk in Lohnsud gebraut und entspricht somit der Kölsch-Konvention von 1985. Auftraggeber ist die ebenda ansässige trinkgut Brau- und Vertriebsgesellschaft mbH.

Etikettentext 
Bei den anfänglich eingesetzten rückseitigen Flaschenetiketten musste Trinkgut nach einer rechtlichen Auseinandersetzung den Text „Die kleine Privat-Brauerei Traugott Simon stellt dieses Kölsch traditionell in offener Gärung her“ unkenntlich machen, da diese Angabe nicht den Tatsachen entsprach (Etikettenschwindel). Der Text wurde geschwärzt oder überklebt, die Etiketten trugen den Text „Unter Verwendung feinster Zutaten, entsteht dieses obergärige Bier nach traditioneller Brauart“. Immer noch weisen Farben, Form, Gestaltung und die Schrifttypen viele Übereinstimmungen mit den Etiketten der alteingesessenen Konkurrenzmarken Reissdorf und Früh auf.

Weitere Sorten 
Darüber hinaus gibt es unter der Handelsmarke Traugott Simon folgende weitere Biersorten:

Biersorten  
 Pils
 Pils alkoholfrei
 Altbier
 Weizen
 Export
 Urtyp
 Schwarzbier
 Kellerbier
 Winterbier (wird nur im Winter angeboten, 5,6 % Alkoholgehalt)

Biermischgetränke und Alkoholfreies 
 Weizen + Banane
 Bier + Cola
 Green Lemon
 Pink Grapefruit
 Radler
 Fassbrause
 Malzbier

Quellen und Weblinks 
Bierfestung Köln steht offenbar vor dem Fall Artikel auf Welt Online vom 26. August 2007

Einzelnachweise 

Biermarke (Deutschland)
Edeka
Kölsch (Bier)